Футбольная Конференция Англии 1992/93 — 14-й сезон Футбольной Конференции Англии.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Футбольная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции выходит в Третий дивизион Футбольной лиги.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Стейлибридж Селтик (из Северной Премьер-лиги)
 Бромсгров Роверс (из Южной Футбольной лиги)
 Уокинг (из Истмийской лиги)

Выбывшие команды
 Колчестер Юнайтед (в Третий дивизион Футбольной лиги)
 Челтнем Таун (в Истмийскую лигу)
 Барроу (в Южную Футбольную лигу)

Турнирная таблица 

1 «Дагенем энд Редбридж» был оштрафован на 1 очко.

Ссылки 
 Официальный сайт

1992
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1992 году
Спорт в Великобритании в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993